Monavius ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Monau (auch: Fridericus Monavius; 1592–1659), deutscher Professor der Medizin
 Jakob Monau (auch: Jacobus Monavius oder Iacobus Monaw; 1546–1603), Universalgelehrter (Jurist, Philologe und Dichter) 
 Peter Monau (auch: Petri Monavii oder Petrus Monavius; 1551–1588), kaiserlicher Leibarzt von Rudolf II. von Habsburg